Футбольний клуб «Ко́рк Сі́ті» (ірл.: Cumann Peile Chathair Chorcaí, ) — ірландський футбольний клуб, що грає у Вищій лізі Чемпіонату Ірландії. Заснований і обраний до складу ліги у 1984 році. Представляє місто Корк. Традиційні кольори клубу - зелений та червоний з білим. Домашні матчі команда грає на стадіоні Turners Cross. Це одна з перших професійних команд у Ірландії і у Корку зокрема.
Клуб тричі перемагав у чемпіонаті Ірландії.

Досягнення
Чемпіонат Ірландії:
 Чемпіон (3): 1993, 2005, 2017
Кубок Ірландії:
 Володар (4) 1998, 2007, 2016, 2017
Кубок ірландської ліги:
 Володар (3): 1988, 1995, 1999
Кубок Президента: 
 Володар (3): 2016, 2017, 2018

Виступи в єврокубках

Посилання 
 офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Ірландії
Футбольні клуби, засновані 1984
Корк